El Torneig d'Istanbul 2015, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de juliol de 2015 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

La tennista ucraïnesa Lesia Tsurenko va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015